Соревнования на разновысоких брусьях в рамках турнира по спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх 2012 года состоялись 6 августа 2012 года на Северной арене Гринвича. В финальной части приняли участие 8 гимнасток из 6 стран. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Алия Мустафина.

Квалификация

Не прошедшие отбор 
Три гимнастки не прошли отбор, но остались в резерве для подготовки к возможным случаям замен и отказов от соревнований.
  Селин ван Гернер
  Кайла Росс
  Ребекка Танней

Из-за квоты на гимнасток от одной страны (не более двух человек в финале) к соревнованиям не были допущены две гимнастки.
  Джордин Вейбер (как третья запасная финала)
  Хуан Цюшуан (как участница финала)

Финал

Ссылки 
 Итоги соревнований 

Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 2012